Stormborn může být:

 Stormborn (album, Bloodbound) – album skupiny Bloodbound
 Stormborn (album, Stormborn) – album skupiny Stormborn
 Stormborn (hudební skupina) – britská hudební skupina
 Stormborn (Hra o trůny) (v českém překladu Za bouře zrozená) – druhý díl sedmé řady seriálu Hra o trůny stanice HBO